Jurowski oder Jurovský  ist der Familienname folgender Personen:
 Dmitri Michailowitsch Jurowski (* 1979), russisch-deutscher Dirigent
 Jakow Michailowitsch Jurowski (1878–1938), sowjetischer Tschekist und Parteifunktionär
 Michail Wladimirowitsch Jurowski (1945–2022), sowjetischer bzw. russischer Dirigent
 Šimon Jurovský (1912–1963), slowakischer Komponist